129 Dywizja Piechoty
  129 Dywizja Strzelecka